Die Irish League 1922/23 war die 29. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 14. Mal Meister.

Modus 
Die sechs Mannschaften aus der Vorsaison spielten an insgesamt zehn Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1922/23
Fußballsaison 1922/23